Simba FC este un club de fotbal din Uganda cu sediul în orașul Lugazi. Ei sunt clubul armatei țării. Au fost o forță dominantă în anii 1970 și 1980, când toți jucătorii erau ofițeri în serviciu în armată.

Echipa actuală
Echipa confirmată pentru sezonul 2021/22.

Referințe

Fondări în 1968
Cluburi de fotbal din Uganda